Витразий (Vitrasius) е име на:

 Луций Витразий Фламинин, суфектконсул 122 г.
 Тит Витразий Полион (консул 137 г.), суфектконсул 137 г.
 Тит Витразий Полион, суфектконсул 151 г., консул 176 г., син на суфектконсула от 137 г.
 Тит Фунданий Витразий Полион, екзекутиран 182 г.
 Витразия Фаустина, поръчва убийството на Комод; екзекутирана 182 или 183 г.